Август Генрих фон Брандт (;  — ) — прусский генерал от инфантерии и военный писатель.

Биография 

Август Генрих фон Брандт родился 2 августа 1789 года в окрестностях Познани.

Брандт с 1805 года готовился стать юристом, но в 1807 году поступил в прусские войска прапорщиком и принимал участие в кампании против Наполеона.

Когда, после Тильзитского мира, его родина отошла к герцогству Варшавскому, он в 1808 году поступил в Вислинский легион () и под знамёнами Наполеона участвовал в походах в Испанию и Россию.

Под Лейпцигом Брандт был тяжело ранен и взят в плен. После войны в 1815 году Брандт снова вступил в прусскую армию, капитаном в 10-й пехотный полк. Позже он служил преподавателем в Берлине в кадетском корпусе и военном училище. Переведённый в Генеральный штаб, Брандт в 1831 году находился в составе корпуса, назначенного во время восстания в Польше наблюдать за польской границей. Проведя переговоры с польским генералом Вронецким, Брандт убедил его перейти с разбитыми остатками польских войск в Пруссию и там сложить оружие.

В 1838 году Брандт был назначен начальником штаба 2-го армейского корпуса в Штеттине.

В 1850 году Брандт был назначен комендантом Познани и в 1853 году произведён в генерал-лейтенанты и назначен командиром дивизии, в 1857 году он получил чин генерала от инфантерии.

В 1862 году вышел в отставку и жил в Берлине. Умер 23 января 1868 года.

Его сын, Макс фон Брандт, был известным немецким дипломатом и посланником в Китае.

Библиография 

Как военный писатель Брандт известен следующими произведениями:
 «Handbuch für den Unterricht der höheren Kriegskunst» (Berlin, 1829);
 «Grundzüge der Taktik der drei Waffen» (Berlin, 1833);
 «Der kleine Krieg» (Berlin, 1850);
 «Rußland’s Politik und Heer in der letzten Jahren» (Berlin, 1852)
 «Aus dem Leben des Generals H. v. Brandt» (Berlin, 1870—1882). Извлечение из этих мемуаров — о походе 1812 года — напечатано в «Военном сборнике» в 1870 году (№ 1—6). Эти же фрагменты были опубликованы в Лондоне на английском языке отдельной книгой в 1999 году.

Источники

Литература 
 

Генералы инфантерии (Пруссия)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Депутаты Франкфуртского национального собрания
Участники сражения при Лейпциге